Gemlik, een West-Turkse havenplaats die in het verleden Gio werd genoemd
Gio Lippens, een Nederlandse sportverslaggever
Giovanni Jap-Ngie, een Nederlandse zanger
Giovanni Latooy, een Nederlandse Youtuber
Giovanni van Bronckhorst, een Nederlandse voetballer